Luís X de França (1289-1316) — rei de França de 1314 a 1316, conhecido como le Hutin ("o teimoso")
 Luís X da Baviera (1495-1545) — duque da Baviera de 1516 a 1545
 Luís X de Hesse-Darmstádio ou Luís I, Grão-Duque de Hesse (1753-1830) — conde de Hesse-Darmestádio de 1790 a 1806 e depois grão-duque do Hesse de 1806 a 1830

Desambiguação